1962 Голяма награда на Великобритания е 13-о за Голямата награда на Великобритания и пети кръг от сезон 1962 във Формула 1, провежда се на 21 юли 1962 година на пистата Ейнтрий близо до град Ливърпул, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания